Medin - nobile famiglia di origini dalmate
 Gastone Medin – scenografo italiano
 Karl Oskar Medin – pediatra svedese
 Tommaso Medin – avventuriero italiano
 Malattia Heine-Medin – altro nome della poliomielite